El término Teodosia puede referirse a:

Personas
 Santa Teodosia de Tiro (289 - 307), joven libanesa martirizada en Cesarea de Palestina;
 Santa Teodosia de Constantinopla (700 - 729), monja y mártir de la época de la querella de los iconoclastas;
 Teodosia (770 - 826), esposa del emperador bizantino León V.

Lugares

 Feodosia o Teodosia, ciudad portuaria de la península de Crimea.